Srbija, samostalna država nastala 2006. godine, nasljednica Srbije i Crne Gore.
 Republika Srbija (1992. – 2006.), jedna od dvije republike SR Jugoslavije od 1992. do 2003., a potom Srbije i Crne Gore od 2003. do 2006. godine.
 Socijalistička Republika Srbija, ime jedne od šest republika SFR Jugoslavije do 1990. godine.